Galloni puede referirse a:
 Alessandra Galloni, periodista italiana
 Hugo Galloni, exfutbolista y actual entrenador argentino